Tukaj je spisek vseh medalj, ki so bile osvojene na zimskih olimpijskih igrah od leta 1924 do 2006. Seštevek medalj ne vsebuje zimskih športov (umetnostno drsanje in hokej na ledu), ki so bili prirejeni na poletnih olimpijskih igrah leta 1908 in 1920.

Države so uvrščene po številu zlatih medaljah. Če se pojavi isto število zlatih medalj, se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili MOK.

Viri 
Mednarodni olimpijski komite

Zimske olimpijske igre